Lechia Gdańsk – polski klub sportowy, założony w sierpniu 1945 w Gdańsku jako Klub Sportowy Biura Odbudowy Portów "Baltia". W 1946 jego nazwę zmieniono na "Lechia".

 Lechia Gdańsk SA – klub piłkarski
 RC Lechia Gdańsk – klub rugby
 RC Ladies Lechia Gdańsk – klub rugby 7 kobiet
 KL Lechia Gdańsk – klub lekkoatletyczny